Stadion Golęcin (dawniej Stadion Olimpii Poznań) – stadion lekkoatletyczny klubu TS Olimpia Poznań
 Stadion Golęcin (dawniej Stadion Olimpii Poznań) – stadion piłkarsko-żużlowy klubów TS Olimpia Poznań i PSŻ Poznań